На этой странице представлен список самой продаваемой манги. Этот список ограничен японской мангой и не включает в себя манхву, маньхуа и оригинальную англоязычную мангу.

Манга, публикующаяся до сих пор, выделена зелёным цветом. Источники, которые предоставляют данные о копиях, которые находятся в продаже/печати, а не фактически проданы, обозначены символом "†".

Более 100 миллионов копий

50 миллионов — 100 миллионов копий

30 миллионов — 50 миллионов копий

20 миллионов — 30 миллионов копий

Примечания

Комментарии

Источники 

Списки бестселлеров
Списки:Аниме и манга